Але́ксандрос Цо́рвас (; 12 августа 1982, Афины) — греческий футболист, вратарь.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной школы «Панатинаикоса», в нём же и начал профессиональную карьеру в 2001 году, однако почти сразу был отдан в аренду клубу «Айос-Николаос», а в 2003 году, также на правах аренды, перешёл в «Марко», аналогично в 2004 году отправился в клуб «Трасивулос», а в 2005 году вернулся из аренды в родной «Панатинаикос», в котором, однако, в основной состав пробиться так и не смог, поэтому в 2007 году перешёл в критский ОФИ.

29 августа 2011 года подписал контракт с итальянским «Палермо». В составе сицилийцев 29-летний грек заменил Сальваторе Сиригу, который отправился в «ПСЖ».

В августе 2012 года стал игроком «Дженоа».

Международная 
В 2003 году вызывался в молодёжную сборную (до 21 года), а 21 марта 2008 года впервые был вызван в главную национальную сборную Греции в качестве 3-го вратаря на товарищеский матч против сборной Португалии, состоявшийся 26 марта 2008 года. Участник чемпионата Европы 2008 года. Основной вратарь сборной Греции на Чемпионате мира 2010.

Достижения 
 «Панатинаикос»
 Чемпион Греции: 2009/10
 Обладатель Кубка Греции: 2009/10

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Панатинаикос»
 
 
 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Айос-Николаос»
Игроки ФК «Трасивулос»
Игроки ФК ОФИ
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Аполлон Смирнис»
Игроки ФК «Норт-Ист Юнайтед»